Rússkoie (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Rússkoie (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Rússkoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia